Critical Information Infrastructure Protection – protezione delle Infrastrutture critiche informatizzate
 Cicli Integrati Impianti Primari* Consorzio idrico del Piceno (AP)